Бола́ньос ():
 Боланьос — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Халиско.

Фамилия 
 Боланьос, Алекс — эквадорский футболист (старший брат Миллера)
 Боланьос, Александер (род. 1999) — эквадорский футболист
 Боланьос, Луис (род. 1985) — эквадорский футболист
 Боланьос, Кристиан (род. 1984) — коста-риканский футболист
 Боланьос, Миллер (род. 1988) — эквадорский футболист (младший брат Алекса)

Составные фамилии 
 Чаморро Боланьос, Диего Мануэль (1861—1923) — никарагуанский политический деятель, Президент Никарагуа в 1921 — 1923 годах.

Топонимы 
 Боланьос-де-Калатрава — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Боланьос-де-Кампос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Боланьо
 Болано